Аллсвенскан 1936/1937 () — 13-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 31 июля 1936 года и закончился 13 июня 1937 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1936/1937
Швеция
Спорт в Швеции в 1937 году
Футбол в Европе в 1937 году
Спорт в Швеции в 1936 году